Генрих Иванович Здановский (17 ноября 1861, Вильно — 7 (20) января 1910, Киев) — сахарозаводчик, депутат Государственной думы I созыва от Киевской губернии.

Биография 
Польский дворянин, по вероисповеданию католик. Родился в семье Яна Оскара Здановского и его жены Анны Шостаковской-Здановской. Отец был убит во время польского восстания, а имение конфисковано. Среднее образование получил дома. Поступил вольнослушателем на юридический факультет Киевского Университета. Был арестован в 1881 в Вильно и в 1882 в Одессе. Исключен  в 1882 из Киевского университета из-за «неблагонадежности» без права поступления в высшие учебные заведения. Занимался сельским хозяйством на арендуемой земле. Позднее владел землями в Васильковском уезде Киевской губернии и имел крупный сахарный завод. Член правления всероссийского общества сахарозаводчиков, принимал деятельное участие в сельскохозяйственных и сахаропромышленных губернских комиссиях.  Входил в состав Союза автономистов. Во время аграрных беспорядков крестьяне сожгли у Здановского в арендуемом у графини Браницкой селе Янковка амбары с рожью на более чем 6 тысяч рублей.

21 апреля 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Киевского губернского избирательного собрания. По одним сведениям вошёл в Конституционно-демократическую фракцию и Украинскую фракцию, по другим — беспартийный, автономист.

Либерально настроенные журналисты утверждали, что "бывший депутат от Киевщины поляк Здановский, вместо того, чтобы в Думе сидеть, сгонял казаков в свои имения и заставлял крестьян жать за двенадцатый сноп, тогда, как даже соседние арендаторы давали седьмой сноп или восьмой".

25 февраля 1907 года Г. Здановский избран в Киеве председателем "Союза арендаторов юго-западного края".

Детали дальнейшей судьбы неизвестны. Скончался 7(20) января 1910 года.

Семья 
 Жена — Юлия Здановская, в девичестве Ростоцкая (1872—1944, Grodzisk maz., Mazowieckie, Польша)
 Дети:
Софья, в замужестве Древновская (1901—1975)
Хенрык Здановский (младший) (1907, Киев —1940, Катынь), юрист, поручик запаса, заключенный Козельского лагеря военнопленных, погиб в Катыне.
Анна, в замужестве Кондрацкая
Янина Здановская
Тереза Здановская
Мауриций Здановский
Влодзимеж Здановский

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 209. 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 128.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 154 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. C. 109.

Рекомендованные источники 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 122. Лист 14 оборот; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 141. Л. 75; Дело 143. Лист 58 оборот — 59.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Кадеты